Тёрнер, Те́рнер () — распространённая английская фамилия.

По данным 2014 года, фамилия Тёрнер занимала 788-е место по распространённости в мире: её носили  человек.Распространённость фамилии по странам и территориям:

Что касается фамилии Тернер, она является 334 641-й по популярности в мире, по данным 2014 года её носили 1103 человека. Наибольшее количество носителей — в Германии (270 человек), затем следуют США (243 человека) и Россия (205 человек).

А 
 Тёрнер, Аарон (род. 1977) — американский музыкант, певец и художник.
 Тёрнер, Айк (1931—2007) — американский ритм-н-блюзовый музыкант и продюсер.
 Тёрнер, Алекс (род. 1986) — британский рок-музыкант, фронтмен британской инди-рок группы Arctic Monkeys.

Б 
 
 Тёрнер, Биг Джо (1911—1985) — американский блюзовый певец, шоумен.
 Тёрнер, Билли Ли (1925—2020) — американский ботаник.
 Тёрнер, Билли Ли (род. 1945) — американский географ.
 Тёрнер, Боб (1934—2005) — канадский хоккеист, пятикратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс» (1956—1960).
 Тёрнер, Бри (род. 1977) — американская актриса и танцовщица.
 Тёрнер, Брюс (1930—2010) — новозеландский хоккеист на траве и крикетчик.

В — Г 
 Тёрнер, Виктор (1920—1983) — английский и американский антрополог.
 Тёрнер, Гвиневер (род. 1968) — американская актриса, сценарист и режиссёр.
 Тёрнер, Герберт Холл (1861—1930) — английский астроном и сейсмолог.
 Тернер, Густав-Карл Данилович (1797—1846) — российский медик, доктор медицины; статский советник.

Д 
 Тёрнер, Джалин (род. 1995) — американский боец смешанных единоборств, выступающий в лёгком весе UFC.
 Тёрнер, Джанин (род. 1962) — американская актриса, продюсер, политический активист и писательница.
 Тёрнер, Джастин (род. 1984) — американский бейсболист.
 Тёрнер, Джейсон (род. 1975) — американский стрелок, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2008 года.
 Тёрнер, Джефф (род. 1962) — американский баскетболист.
 Тёрнер, Джо Линн (род. 1951) — американский певец и автор песен, участник групп Rainbow, Deep Purple и др.
 Тёрнер, Джон (1929—2020) — канадский государственный и политический деятель, премьер-министр Канады (1984).
 Тёрнер, Джордж (1841—1910) — британский художник-пейзажист.
 Тёрнер, Джош (род. 1977) — американский кантри-певец и актёр.
 Тёрнер, Доусон (1775—1858) — британский банкир и ботаник.
 Тёрнер, Дэвид (род. 1946) — британский учёный, работающий в области компьютерных наук и информатики.
 Тёрнер, Дэвид (1923—2015) — американский гребец, чемпион летних Олимпийских игр в Лондоне.

И 
 Тернер, Иан (род. 1984) — шотландский футболист.
 Тёрнер, И́влин Ю́джин (более известна как Ив Мейер; 1928—1977) — американская фотомодель, актриса и продюсер.
 Тёрнер, Ивонна (род. 1987) — американская баскетболистка.
 Тёрнер, Иэн (1925—2010) — американский гребец.

К 
 Тёрнер, Каллум (род. 1990) — британский актёр.
 Тёрнер, Катберт (1860—1930) — англиканский богослов, историк раннего христианства, и исследователь Нового Завета.
 Тёрнер, Кристофер Джон (1933—2014) — британский государственный и колониальный деятель, губернатор островов Теркс и Кайкос (1982—1987) и Монтсеррата (1987—1990).
 
 Тёрнер, Кэрри (род. 1966) — американская актриса.
 Тёрнер, Кэти (род. 1962) — американская конькобежка и певица, чемпионка зимних Олимпийских играх 1992 и 1994 годов в шорт-треке.
 Тёрнер, Кэтлин (род. 1954) — американская киноактриса.

Л 
 Тёрнер, Лана (1921—1995) — американская актриса.
 Тёрнер, Лесли (род. 1942) — австралийская теннисистка и тренер.
 Тёрнер, Лонни () (род. 1947), американский перформер, басист/вокалист группы Steve Miller Band.

М 
 
 Тёрнер, Майлз (род. 1996) — американский баскетболист.
 Тернер, Милли (род. 1991) — английская футболистка.
 Тёрнер, Мэтт (род. 1994) — американский футболист.
 Тёрнер, Мэттью (род. 1975) — шотландский шахматист, гроссмейстер (2002).
 Тёрнер, Мэтью (ум. 1788) — британский физик.

Н 
 Тёрнер, Нет (1800—1831) — американский чернокожий раб, возглавлявший восстание рабов в штате Виргиния в 1831 году.
 Тёрнер, Ник (1940—2022) — британский музыкант, певец, автор песен и композитор, один из основателей рок-группы Hawkwind.

О — Р 
 Тёрнер, Отис (1862—1918) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Тёрнер, Патрик (род. 1961) — канадский гребец.
 Тернер, Пейтон (род. 1999) — игрок в американский футбол.
 Тёрнер, Роджер (1901—1993) — американский фигурист-одиночник.

С 
 Тёрнер, Сильвестр (род. 1954) — американский политик и адвокат, член Палаты представителей Техаса, мэр Хьюстона с 2016 года.
 Тернер, Сирил (1575—1626) — английский драматург, автор пьес в жанре «кровавой трагедии» начала XVII века.
 
 Тёрнер, Стив (род. 1965) — американский гитарист, наиболее известен как участник группы Mudhoney.
 Тёрнер, Стэнсфилд (1923—2018) — американский военный и государственный деятель, директор ЦРУ США (1977—1981).

Т 
 Тёрнер, Тайлер (род. 1988) — канадский сноубордист-паралимпиец.
 Тёрнер, Тед (род. 1938) — американский предприниматель, основатель CNN.
 Тёрнер, Тина (род. 1939) — американская рок- и поп-певица.
 Тёрнер, Тина (род. 1966) — шведская автогонщица (раллийный штурман).
 Тёрнер, Тоби (род. 1985) — американский актёр, комик, музыкант и видеоблогер.
 Тернер, Трей (род. 1993) — игрок в американский футбол.
 Тернер, Трей (род. 1993) — американский бейсболист.

У

Ф 
 Тернер, Фёдор Густавович (1833—1906) — русский государственный деятель, член Государственного совета и сенатор, действительный тайный советник.
 Тёрнер, Флоренс (1885—1946) — американская актриса театра и кино.
 Тёрнер, Франси (род. 1992) — новозеландская гребная рулевая.
 Тёрнер, Фредерик Джексон (1861—1932) — американский историк, автор «теории границы» (фронтира).

Ч 
 Тёрнер, Чарльз Уильям (1921—1950) — солдат армии США, герой Корейской войны.
 Тернер, Честер (род. 1966) — американский серийный убийца.

Э 
 Тёрнер, Эва (1892—1990) — английская оперная певица.
 Тёрнер, Эван (род. 1988) — американский баскетболист.
 Тёрнер, Эдвард Рэймонд (1873—1903) — британский фотограф, оператор, изобретатель.
 Тёрнер, Эйдан (род. 1983) — ирландский актёр.
 
 Тернер, Эмма (1867—1940) — британская орнитолог.
 Тёрнер, Энди (род. 1989) — британский бегун на короткие дистанции, специализирующийся в беге на 110 метров с барьерами.
 Тёрнер, Эрик (род. 1977) — американский певец, поэт-песенник, который в настоящее время проживает в Швеции.
 Тёрнер, Этель (1870—1958) — австралийская детская писательница.

Вымышленные персонажи 
 Уилл Тёрнер — один из главных персонажей трилогии фильмов «Пираты Карибского моря».
 Гриффин Тёрнер — второстепенный герой в мультсериале «Ниндзяго. Мастера Кружитсу»

Художественные произведения 

 Дневники Тёрнера – футурологический роман-антиутопия правого толка Уильяма Пирса.
Признания Ната Тёрнера – роман Уильяма Стайрона.

Топоним 
 Тернер — район в округе Северная Канберра города Канберра
 Тернер — тауншип в округе Эйткин, штат Миннесота, США.
 Тернер — небольшой город (таун) в округе Андроскоггин, штат Мэн, США.

Другое 
 Тернер — небольшой ударный кратер в экваториальной области видимой стороны Луны.

Примечания